Aalenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Aalenbach (Bühler), am Unterlauf Äulesbach, rechter Zufluss der Bühler nach Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Aalenbach (Rosselbrunngraben), linker Zufluss des Rosselbrunngrabens in Unteraulenbach, Markt Eschau, Landkreis Miltenberg, Bayern

Siehe auch:
 Aalbach
 Ahlenbach